Појам Оливе може да се односи на:
 Оливе (река),
 Оливе (Лоара),
 Оливе (Мајен),
 Оливе (Фрозиноне),